Juiz de Fora (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Juiz de Fora (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais